Ch’a-kan-wu-la kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Tsagaan Uul (bergskedja), Ömnögobi, 
 Tsagaan Uul (berg i Mongoliet, lat 42,67, long 100,85), 
 Tsagaan Uul (kulle i Mongoliet, Dornod, lat 46,72, long 118,15), 

Robotskapade Mongolietförgreningar